Weech ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Weech (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Friedrich von Weech (1837–1905), deutscher Archivar und Historiker
 Hans von Weech (1890–1957), deutscher General
 Sigmund von Weech (1888–1982), deutscher Grafiker und Textilkünstler